

Miejscowości i ich części w Polsce
 Pohulanka – część miasta Myszków
 Pohulanka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wesoła
 Pohulanka – osada leśna w województwo kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gm. Osie
 Pohulanka – część wsi Nowy Majdan w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Pohulanka – wieś w województwo lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Parczew 
 Pohulanka – część wsi Mchawa w województwie podkarpackim, w pow. leskim, w gm. Baligród
 Pohulanka – część wsi Hoczew w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Lesko
 Pohulanka – wieś w województwo mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Pohulanka – wieś w województwo podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha
 Pohulanka – część wsi Przybynów w województwie śląskim, w pow. myszkowskim, w gm. Żarki
 Pohulanka – część wsi Udórz w województwie śląskim, w pow. zawierciańskim, w gm. Żarnowiec
Pohulanka - ulica w  mieście Krynki,  w województwie podlaskim,  powiecie sokólskim

Miejscowości na Białorusi, Litwie 
 Pohulanka – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim
Pohulanka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.
Pohulanka – dawna kolonia i osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Pohulanka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Pohulanka – dzielnica Wilna

Miejscowości, ich części na Ukrainie 
 Pohulanka – dzielnica Lwowa
 Pohulanka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim
 Pohulanka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim

Przystanki kolejowe 
 Pohulanka – dawna (przed 1945) nazwa przystanku kolejowego Pažeimenė w miejscowości Podmera

Szczyt
 Pohulanka – szczyt w Karkonoszach